Франсиско Сарабија има више значења:

 Франсиско Сарабија, Ла Реформа (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Франсиско Сарабија (Комитан де Домингез), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Сарабија (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Сарабија (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Сарабија (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Сарабија, Ла Бланка (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Сарабија (Сојало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Франсиско Сарабија (Бачинива), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Франсиско Сарабија (Пракседис Г. Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Франсиско Сарабија, Коралиљос (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Франсиско Сарабија, Серито Пелон (Хикилпан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Франсиско Сарабија (Тетекала), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Франсиско Сарабија (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Франсиско Сарабија (Окојукан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Франсиско Сарабија (Уатабампо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Франсиско Сарабија (Уимангиљо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Франсиско Сарабија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Сарабија, Пасо Вијехо (Мисантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Франсиско Сарабија (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику